Tesla je lahko:

 tesla - orodje za obdelovanje lesa
 tesla - enota SI za merjenje gostote magnetnega polja, poimenovana po Nikoli Tesli
 Tesla - ameriška hard rock glasbena skupina, poimenovana po Nikoli Tesli
 Tesla - Lightning in His Hand - opera o Nikoli Tesli avstralskega skladatelja Constantina Koukiasa
 Tesla Motors - ameriško avtomobilsko podjetje
 Tesla Roadster
 Tesla Model S
 Nikola Tesla (1856 - 1943) - srbski (in hrvaški) fizik, izumitelj in elektroinženir
 Memorijalni centar Nikola Tesla - rojstna hiša Nikole Tesle in muzej v Smiljanu na Hrvaškem
 Muzej Nikole Tesle - muzej v Beogradu
 Letališče Nikola Tesla - v Beogradu
 2244 Tesla - asteroid
 Aphra Tesla - slovenska večmedijska konceptualna umetnica, glasbenica, pevka...